Турньер:

 Турньер — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Турньер, Робер (1667—1752) — французский художник, мастер барочного портрета времён Людовика XV.